Zom steht für 

 Sprachcode von Zou (Sprache)

ZOM steht für

 Zentrum für Operative Medizin, siehe Universitätsklinikum Würzburg#Zentrum für Operative Medizin (ZOM)

Abkürzung